McPherson, Macpherson eller MacPherson kan syfta på: 

 MacPherson-fjädring – en konstruktion för hjulupphängning
 McPherson – ett traditionellt skotskt efternamn och personer med namnet, se MacPherson
 McPherson (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning

Geografi

Antarktis 

 MacPherson Peak – en bergstopp
 Mount Macpherson – ett berg

Australien 

 McPhersons Pillar – ett berg i Western Australia

Bangladesh 

 MacPherson Char – en ö

Kanada 

 Fort McPherson – ett samhälle i Northwest Territories
 Fort Mcpherson Airport – samhällets flygplats
 MacPherson Lake – en sjö

USA

Se även
 McPherson County – flera counties

Se även
 McPherson Peak – flera
 McPherson Range – flera